I Cappuccini ima više značenja:
 I Cappuccini, Firenze
 I Cappuccini, Forlì-Cesena
 I Cappuccini, Macerata
 I Cappuccini, Perugia
 I Cappuccini, Teramo
 I Cappuccini, Trento